

Toponymie
 Barrhead est une ville d'Écosse dans la région de East Renfrewshire. 
 Barrhead est une ville du Canada dans la région d'Alberta.